

Кентон — місто, штат Делавер
 Кентон — місто, штат Огайо
 Кентон — місто, штат Теннессі
 Кентон — переписна місцевість, штат Оклахома